Поліщук Віктор Петрович (1915-?) — український актор. Заслужений артист України (1995).
 Поліщук Віктор Петрович — професор, доктор сільськогосподарських наук.